Ольга Сидорова: Сидорова, Ольга Алексеевна (Шаркова; род. 1968) — советская и российская фехтовальщица-рапиристка, дважды призёр чемпионатов мира.
 Сидорова, Ольга Викторовна (род. 1988) — российская спортсменка, член сборной России по натурбану.